Das Airthings Masters 2022 war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 19. bis 27. Februar 2022 stattfand. Es war das erste Turnier der Champions Chess Tour 2022.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in mehreren Sprachen kommentiert.

Modus 
 Für das Turnier war ein Preisgeld von 150.000 US-Dollar ausgelobt.

Teilnehmer

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 19. bis 22. Februar 2022 statt.

Erstmalig wurden für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden ein Punkt verteilt.

Die ersten acht Spieler qualifizierten sich für das Viertelfinale. Bei Punktegleichheit hätte eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.

Play-offs 
Die Play-offs fanden vom 23. bis 27. Februar 2022 statt.

*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.

Weblinks 
 Vorrunde bei Chess24
 Play-offs bei Chess24
 chess24.com - Airthings Masters kicks off 2022 Tour with youngest ever line-up

Einzelnachweise 

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2022